TBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tabarka (Tunisia)
 tbj – codice ISO 639-3 della lingua tiang